Fidelio – variante del nome proprio di persona Fedele
Fidelio – opera di Ludwig van Beethoven
524 Fidelio – asteroide della fascia principale

Cinema
 Fidelio – film del 1919 diretto da Fred Sauer
 Fidelio – film del 1956 diretto da Walter Felsenstein
 Fidelio – film del 1968 diretto da Joachim Hess